Park Kasprowicza – parki, którym nadano imię Jana Kasprowicza:
 Park Jana Kasprowicza w Poznaniu
 Park Jana Kasprowicza w Szczecinie
 Park Jana Kasprowicza we Wrocławiu